«Мексикои ут» ( — проспект Мексики) — станция Будапештского метрополитена на линии M1 (жёлтой).

Станция является конечной станции линии M1. Была открыта в 1973 году, после реконструкции северного фрагмента линии, став, таким образом, единственной станцией первой линии, построенной в XX веке (все остальные станции открыты в 1896 году). Расположена в южной части района Зугло, к северо-востоку от городского парка Варошлигет.

«Мексикои ут» — станция мелкого заложения с двумя боковыми платформами. Станция служит пересадочным узлом, у выхода со станции расположены остановки нескольких видов наземного транспорта.

Станции Будапештского метрополитена
Линия M1 Будапештского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1973 году